La place du Gouvernement peut désigner :
 Place du Gouvernement à Dakar (Sénégal)
 Place du Gouvernement à Douala (Cameroun)
 Place du Gouvernement à Lyon (France)
 Place du Gouvernement à Tunis (Tunisie)